monotyp (biologia)
 monotyp (zecerstwo)
 monotyp (żeglarstwo)